Па́вел Его́ров:* Егоров, Павел Александрович (1950—1987) — литератор и журналист.
 Егоров, Павел Алексеевич (1928—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Егоров, Павел Васильевич (1914—1989) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Павел Васильевич (1889 (1895) — 1965) — офицер Русской Императорской армии и РККА.
 
 Егоров, Павел Иванович (1913—1996) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Павел Иванович (?—?) — российский и советский горный инженер и металлург.
 Егоров, Павел Ильич (1909—1947) — советский подводник, капитан 2-го ранга.